Osoby o tym nazwisku:
 Adam Mokrzecki – polski wojskowy
 Edward Mokrzecki – polski wojskowy
 Stefan Mokrzecki – polski wojskowy
 Zygmunt Mokrzecki – polski entomolog